Король Кайзер Матанзима (Kaiser Matanzima) был южноафриканским политическим деятелем и лидером банту-страны Кисвани. Родился он 5 июня 1915 года. Был данным лидером Transkei.В городе Мтата в провинции Эстерн-Кейп. Он был националистическим лидером и участником антиапартеидного движения, которое боролось за равные права для чернокожих в Южной Африке. Матанзима играл важную роль в политической жизни страны на протяжении многих лет и считался одним из наиболее влиятельных африканских лидеров своего времени..

Матанзима начал свою политическую карьеру в 1937 году, когда присоединился к Национальному конгрессу Южной Африки (ANC). Он был членом руководства партии и действовал вместе с Нельсоном Манделой и Оливером Тамбо. В 1944 году Матанзима стал первым председателем Южно-Африканской студенческой организации (SASO), которая объединила студентов из разных частей страны.

В 1955 году Матанзима был избран в Национальный совет Национального конгресса Южной Африки и стал членом его исполнительного комитета. В 1959 году он возглавил создание Панафриканского конгресса Южной Африки (PAC) вместе с Робертом Собукве и другими. PAC противостоял ANC и его мирным методам борьбы за освобождение.

Матанзима был арестован в 1963 году за участие в забастовке и проведении акций протеста. В 1964 году его приговорили к пожизненному заключению в тюрьме на острове Роббен-Айленд. Он был освобожден в 1988 году в рамках широкой амнистии, которую объявил президент Фредерик Вильям де Клерк.

После освобождения Матанзима продолжал свою политическую деятельность и в 1994 году был избран в первый демократический парламент Южной Африки. Он был назначен членом Национального совета провинции Эстерн-Кейп и затем стал председателем комиссии по традиционным делам.

Кроме своей политической деятельности, Матанзима был также известен как писатель и историк. Он написал несколько книг о истории Южной Африки и ее народов, а также о своих политических взглядах. Одна из его самых известных книг - "Руины Great Zimbabwe" - посвящена истории великого города, который находится на территории современной Зимбабве.

Матанзима был награжден многими престижными наградами за свою политическую и литературную деятельность.